Ойрасбург () — коммуна в Германии, в земле Бавария.

Подчиняется административному округу Верхняя Бавария. Входит в состав района Бад-Тёльц-Вольфратсхаузен. Население составляет 4318 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 40,90 км². Официальный код — 09 1 73 123.

Население

См. также 
 Монастырь Бойерберг

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Города Баварии